Pascal Triebel (9 juni 1966) is een voormalig Luxemburgs veldrijder en wegwielrenner.

Overwinningen

Wegwielrennen
 1989:  Luxemburgs kampioen op de weg
 2003:  Luxemburgs kampioenschap tijdrijden
 2004:  Luxemburgs kampioenschap tijdrijden
 2005:  Luxemburgs kampioenschap tijdrijden

Cross

Externe links 

Palmares van Pascal Triebel op Sportuitslagen.org

Luxemburgs veldrijder